FDH est un sigle qui peut désigner :
 Fondation Dui Hua, une organisation à but non lucratif ayant pour but d'améliorer les droits de l'Homme au moyen d'un dialogue bien informé aux États-Unis et en Chine.

FDH est un code qui peut désigner :
 aéroport de Friedrichshafen, un petit aéroport international situé à 3 kilomètres au nord de Friedrichshafen, en Allemagne.

FdH est un sigle qui peut désigner :
 Frères des Hommes, une association de solidarité internationale à but non lucratif qui soutient des projets de développement durable.

Code IATA des aéroports